Международный индекс счастья () — индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира, который был предложен  в июле 2006 года.

Главная задача индекса — отразить «действительное» благосостояние наций. Для сравнения уровня жизни в разных странах используются значения ВВП на душу населения или ИЧР, но эти индексы не всегда могут отразить реальное положение вещей. В частности, сравнение значения ВВП считается неуместным, поскольку конечная цель большинства людей — не быть богатыми, а быть счастливыми и здоровыми.

Расчёт индекса 
МИС основывается на общих утилитарных принципах, что большинство людей хочет прожить долгую и полноценную жизнь, а страны стремятся сделать всё возможное для достижения максимального благополучия своих граждан, разумно используя имеющиеся ресурсы и не нанося ущерба окружающей среде. Для расчёта индекса используются три показателя:
 субъективная удовлетворенность людей жизнью;
 ожидаемая продолжительность жизни;
 так называемый «экологический след».

Впервые МИС был рассчитан в 2006 году — в него вошли 178 стран. Во второй раз расчёт производился в 2009 году — в него вошли только 143 страны. По итогам 2009 года самыми «счастливыми» странами оказались Коста-Рика, Доминиканская республика и Ямайка. Самыми «несчастливыми» — Зимбабве, Танзания и Ботсвана.

Полный список стран

См. также 

 Всемирный доклад о счастье
 Индекс человеческого развития
 Валовое национальное счастье
 Индекс качества жизни
 Индикатор подлинного прогресса

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт /вебархив/
 Официальный сайт New Economics Foundation

Население
Счастье
Устойчивое развитие
Охрана окружающей среды